UEFA Superkup 2008. je bilo 34. izdanje UEFA Superkupa, utakmice izmjeđu pobjednika Kupa UEFA
i Lige prvaka. Svoj prvi naslov, te prvi za Rusiju osvojio je pobjednik Kupa UEFA 
Zenit Sankt Peterburg koji je svladao Manchester United rezultatom 2-1. Utakmica je igrana 29. kolovoza 2008. 
na stadionu Stade Louis II u Monaku.

Prvi gol za Zenit postigao je Pavel Pogrebnjak pred kraj prvog poluvrijevemena. Rezultat je u drugom poluvrijemenu
povisio Danny. U 73. minuti, Nemanja Vidić smanjuje prednost, međutim Paul Scholes je u devedestoj
minuti zaradio drugi žuti karton i isključenje, jer je namjerno postigao gol rukom. United do kraja utakmice nije uspio
izjednačiti, te je Zenit, u svom prvom nastupu osvojio naslov.

Utakmica

Statistika
Prvo poluvrijemeDrugo poluvrijemeUkupno

 2008.
Nogomet u Monaku